1. Підривання - Висадження у повітря. Синонім - підрив.
 2. Підривання (, , ) – Підкопування, риття землі під чим-небудь, виймання порід. Син. – підкопування. 

 3. Підривання - Процес природного утворення хвилеприбійних ніш, корозійних ніш у нижніх частинах схилів височин останцевого тропічного карсту та ін.

Див. також 

 Підривний спосіб виймання вугілля
 Підривні роботи
 Підривка (гірництво)

Література